

Sigle 
 CIK – Confederazione Italiana Kendo

Codici 
 CIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chalkyitsik, Alaska, Stati Uniti